Ooh La La (chanson), chanson de Britney Spears pour le film Les Schtroumpfs 2.
 Ooh La La (album), quatrième album de Faces, paru en 1973.